Маркиз Берна́р Луи́ де Шовеле́н (; 1716 год, Париж — 1773 года, Версаль) — французский генерал, дипломат и писатель. Отец Бернара Франсуа де Шовелена.

16-ти лет поступил в армию и обратил на себя внимание во время походов в Италию в 1734 и 1735 гг. Ещё более он отличился во время войны за австрийское наследство. После заключения мира Шовелен сначала управлял Генуей в качестве полномочного министра, а в 1753 г. был назначен французским посланником в Турин и пробыл на том посту до 1764 года. В последние годы своей жизни он принимал участие в экспедиции 1768 г. на остров Корсику, которая окончательно утвердила за Францией этот остров.

Образ в кино 
 «» (Франция, 1938 — актёр

Примечания

Ссылки 
 

Генералы Франции XVIII века